Ел Гинео има више значења:

 Ел Гинео (Ел Туле), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гинео (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Гинео (Тенамастлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гинео (Сантијаго Хамилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гинео (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику